Die Saison 2018/19 war die 18. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 97. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 7. Oktober 2018 und endete am 12. Mai 2019 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 22. Juni 2019.

Als Titelverteidiger startete AX Armani Exchange Milano in die Saison, während Fiat Torino als Pokalverteidiger antrat.

Aufsteiger zur Saison 2018/19 war Alma Trieste.

Nach der Hauptrunde stand Fiat Torino als Absteiger fest, nachdem Turin acht Punkte wegen nicht gezahlter Sozialbeiträge und Einkommensteuern abgezogen worden waren. Im Mai 2019 meldete der Verein zudem Konkurs an.

Den 4. italienischen Meistertitel feierte Reyer Venezia Mestre nach einem 4:3-Sieg in der Finalserie gegen Dinamo Sassari. Pokalsieger wurde Vanoli Cremona, das damit seinen ersten nationalen Titel gewinnen und sich im Finalspiel 83:74 gegen New Basket Brindisi durchsetzen konnte.

Internationale Wettbewerbe 

Mit Virtus Bologna Basketball als Champions-League-Sieger und Dinamo Sassari als FIBA-Europe-Cupe-Sieger stellte die Seria A gleich zwei Sieger in den europäischen Vereinswettbewerben 2018/19.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Fiat Torino wurde gegen Ende der Saison acht Punkte wegen nicht gezahlter Sozialbeiträge und Einkommenssteuern abgezogen.

Playoffs 2018/19 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

Olimpia Milano (1) – Scandone Avellino (8) 3:2 (74:82, 76:61, 62:69, 86:80, 92:76)
Vanoli Cremona (2) – Pall. Trieste (7) 3:1 (82:75, 89:81, 86:91, 81:78)
Reyer Venezia (3) – Aquila Trento (6) 3:2 (67:57, 69:51, 59:72, 51:61, 87:62)
Dinamo Sassari (4) – New Basket Brindisi (5) 3:0 (89:73, 106:97, 92:87)

Halbfinale

Olimpia Milano (1) – Dinamo Sassari (4)  0:3 (79:86, 101:112 n. V., 96:108 n. V.)
Vanoli Cremona (2) – Reyer Venezia (3)  2:3 (80:87, 78:74, 75:73 n. V., 75:78, 69:79)

Finale

Reyer Venezia (3) – Dinamo Sassari (4) 4:3 (72:70, 66:80, 76:73, 88:95, 78:65, 77:87, 87:61)

Ehrungen 2018/19 
{| class="wikitable"
! Auszeichnung
! Name
! Verein
|-
| MVP-Hauptrunde
|  Drew Crawford
| Vanoli Cremona
|-
| Bester Nachwuchsspieler (U22)
|  Tony Carr
| Acqua S. Bernardo Cantù
|-
| Trainer des Jahres
|  Romeo Sacchetti
| Vanoli Cremona
|-
| Bester italienischer Spieler
|  Riccardo Moraschini
| Happy Casa Brindisi
|-
| Beste Neuentdeckung
|  John Brown III
| Happy Casa Brindisi
|-
| Bester Verteidiger
|  Aaron Craft
| Dolomiti Energia Trentino
|-
| Bester Manager
|  Simone Giofrè
| Happy Casa Brindisi
|-
| MVP-Finalrunde
|  Austin Daye
| Umana Reyer Venezia
|-
| Bester Rebounder Finalrunde
|  Jack Cooley
| Banco di Sardegna Sassari
|}

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

2018/19
Basketballsaison 2018/19